Bitter Lemon (tijdschrift)
 Bitter lemon (frisdrank)